WI steht für:
 Indonesien (Java, Kalimantan) nach dem ICAO-Code
 Gott der Sioux-Indianer, siehe Wakan
 Wirtschaftsinformatik, Wissenschaft und Studienfach
 Wirtschaftsingenieur, siehe Wirtschaftsingenieurwesen, Wissenschaft und Studienfach
 Wisconsin, US-Bundesstaat als postalische Abkürzung
 Women’s Institutes, eine 1915 gegründete britische lokale Frauenorganisation, der 2000 Alternative WI Calendar des Rylstone & District Women’s Institute lieferte die Vorlage für den Film Calendar Girls von 2003
 Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie für nachhaltige Entwicklung
 White Airways (IATA-Code), portugiesische Fluggesellschaft

WI als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: kreisfreie Stadt Wiesbaden
 Polen: Warszawa Śródmieście, Stadtbezirk von Warschau

Siehe auch:
 WIE
 Wii
 VI

Abkürzung